

Населені пункти та їхні частини
 Пшемислув — село в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пшемислув — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшемислув — частина села Печиська-Іловське в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки